herb gminy Szydłowo w województwie mazowieckim
 herb gminy Szydłowo w województwie wielkopolskim